Бармак (віршування) - тюркський різновид віршування,
 Бармак Микола Валентинович (*, Новоград-Волинський) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Халід ібн Бармак (705–782) — значний політичний діяч Багдадського халіфату часів династії Аббасидів.

Див. також 
 Бармакиди
 Бармаки